Чёрный пёс, Чёрная собака, Чёрные псы () — в прямом значении — собака с чёрной шерстью. Также может означать:

Вымышленные персонажи 
 Чёрный Пёс — пират, персонаж романа «Остров сокровищ» и ряда его экранизаций.
 Чёрные Псы — студенческая группировка из манги Boarding School Juliet.

Кино и ТВ 
 Чёрный пёс — американский кинофильм 1998 года.
  — южнокорейский телесериал (2019—2020).

Музыка 
 Black Dog — песня (1971) группы Led Zeppelin.
 The Black Dog — британская группа.
 Чёрный пёс Петербург — альбом (1993) группы «ДДТ».

Компании, бренды 
  — бренд шотландского виски.
  — торговый центр.

Прочее 
 Чёрные псы — персонажи фольклора Британских островов.
  — повесть (1992) Иэна Макьюэна.
  — карманный автономный компьютер.

См. также 
 
 Анубис
 Адская гончая